António Pires (encenador) — português de Lisboa
António Pires (escritor) — e jornalista português
António Pires (jesuíta) — português de Castelo Branco

 
 

Desambiguações de antropônimos